«Лонгмайр» () — американский драматический телесериал в жанре вестерна, вышедший в 2012 году на канале A&E.

28 августа 2014 года сериал был закрыт после третьего сезона, но Warner Horizon Television предложил его другим телесетям 19 ноября 2014 года Netflix приобрел сериал. Премьера 4 сезона состоялась 10 сентября 2015 года, а 30 октября 2015 года Netflix продлил сериал на пятый сезон. 2 ноября 2016 года сериал был продлён на шестой и финальный сезон, премьера которого состоялась 17 ноября 2017 года.

Сюжет 
В центре сюжета находится шериф округа Абсарока штата Вайоминг, который возвращается к работе после смерти своей жены.

Персонажи 
 Уолт Лонгмайр (Роберт Тейлор) — шериф.1-6
 Генри Стоящий Медведь (Лу Даймонд Филлипс) — шайенн, друг шерифа и владелец кафе «Красный Пони».1-6
 Кэди Лонгмайр (Кэссиди Фриман) — дочь Лонгмайра, помогает отцу, и работает юристом в местной юридической фирме.1-6
  Виктория «Вик» Моретти (Кэти Сакхофф) — старший помощник шерифа, была детективом убойного отдела в Филадельфии.1-6
 Бранч Коннали (Бейли Чейз) — помощник шерифа, баллотировался на место шерифа против Лонгмайра, благороден, умён, в третьем сезоне страдает параноидальными идеями.1-3
 Арчи «Ферг» Фергюсон (Адам Бартли) — помощник шерифа, Лонгмайр нанял его в качестве одолжения отцу Ферга.1-6
 Руби (Луанна Стефанс) — секретарь в управлении шерифа.
 Джейкоб Ночной Конь (Эй Мартинес) — индейский бизнесмен.1-6

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2012 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы о полицейских
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Программы телеканала A&E
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы США, завершённые в 2017 году